Sowwah Square Tower 4 ist der Name eines Bürohochhauses auf der Insel Sowwah in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Gebäude befindet sich im neu errichteten Stadtteil Sowwah Square und soll 2011 eröffnet werden. Der Sowwah Square Tower 4 soll 160 Meter hoch werden und über 31 Stockwerke verfügen.

Siehe auch 
 Sowwah Square Tower 1
 Sowwah Square Tower 2
 Sowwah Square Tower 3

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Hochhaus in Abu Dhabi
Erbaut in den 2010er Jahren
Hochhaus in Asien